Александр Львович Дымшиц (, Ревель, — 6 января 1975, Москва) — советский литературовед, литературный и театральный критик, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии искусств ГДР. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в Ревеле (ныне — Таллин). Отец — Лев Исаакович Дымшиц, инженер-химик, окончил Дрезденскую высшую техническую школу. Мать — Ида Исидорова Гольдберг, дочь книгоиздателя, владельца крупного издательского дела в Петербурге и Берлине, актриса, выступала в театральной антрепризе. Получил прекрасное домашнее образование, свободно владел тремя иностранными языками (немецкий, английский и французский). Окончил немецкую школу Анненшуле, так немецкий был для него вторым родным языком.

В 1930 году окончил Институт истории искусств, с того же года работал в Пушкинском Доме. В 1933 году поступил в аспирантуру Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена и в 1936 году защитил кандидатскую диссертацию о рабочем фольклоре. В 1940—1941 годах был членом редколлегий журналов «Резец» и «Ленинград». В феврале 1940 года стал заместителем директора Пушкинского Дома по научной работе, а октября того же года — исполняющим обязанности профессора филологического факультета Ленинградского университета.

В первые дни Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт — в качестве политработника; в 1941 году — старший литсотрудник, завотделом газеты «Знамя победы» 23-й армии Ленинградского фронта. С 1942 года — старший инструктор 7-го отдела политуправления этого же фронта. С 1945 года — инспектор по немецкой печати политуправления 1-го Белорусского фронта.

С июня 1945 по декабрь 1949 года в звании майора, а позже подполковника служил начальником отдела культуры в Управлении пропаганды Советской военной администрации (СВАГ) в Берлине — «культурофицером», как говорили в те годы немцы. На этом посту ему довелось встречать возвращавщихся из эмиграции и из концлагерей деятелей культуры, помогать им определиться с работой и жильём. В ряде случаев он помогал им пройти курс лечения в СССР, как это было, в частности, с Эрнстом Бушем. Дымшиц непосредственно открывал в послевоенном Берлине Немецкий театр, а также легендарные «Комише опер», «Берлинер ансамбль», киностудию ДЕФА. В издававшейся Советской военной администрацией газете «Ежедневное обозрение» (Tägliche Rundschau), по свидетельствам современников, благодаря Дымшицу печатались такие статьи и проводились такие дискуссии, которые в СССР в то время были немыслимы. В апреле 1948 года получил партийный выговор «за участие в издании газетой „Тэглихе Рундшау“ политически вредного альбома гравюр».

В 1949 году вернулся в Ленинград, работал сначала в Государственной Публичной библиотеке, в июне 1950 года был зачислен старшим научным сотрудником в Пушкинском Доме. Одновременно — доцент кафедры русской литературы в ЛГПИ им. Герцена. С 1956 по 1959 год руководил Институтом театра, музыки и кинематографии.

Был членом редколлегий ряда изданий: в 1957—1961 годах — журнала «Звезда», одновременно в 1959—1962 годах — газеты «Литература и жизнь». В 1961—1962 годах был заместителем главного редактора журнала «Октябрь», с 1963 года — членом редколлегии журнала «Вопросы литературы», с 1964 года — журнала «Знамя».

В 1959 году был назначен заместителем главного редактора газеты «Литература и жизнь» и переехал в Москву. Преподавал в Литературном институте им. М. Горького. В 1966 году присвоена степень доктора наук за работы по истории немецкой литературы.

С 1963 по 1966 год работал главным редактором сценарно-редакционной коллегии Государственного комитета по кинематографии, с 1964 по 1968 год был заведующим кафедрой сценарно-киноведческого факультета ВГИКа. В 1972—1975 заместитель директора ИМЛИ по науке.

Выступал в печати с 1928 года. Автор многочисленных статей о русской и советской литературе, многие его работы посвящены немецкой литературе XIX и XX веков; ему принадлежат также переводы произведений Бертольта Брехта и других немецких писателей. Подготовил к изданию ряд книг «Библиотеки поэта»: «С. Есенин» (1940, малая серия), «И. Суриков» (1939, 1948, малая серия), «С. Надсон» (1949, малая серия), «Революционная поэзия» (1954, большая серия), «Осип Мандельштам» (1973, большая серия).

Скончался 6 января 1975 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Семья 
Александр Дымшиц был дважды женат.
 Жена — Надежда Осиповна Оршер (1910—1976), историк по образованию, окончила ЛГУ.
 Жена (второй брак) — Галина Яковлевна Снимщикова (1908—1991), переводчик с немецкого, переводила И. Р. Бехера, Б. Келлермана, Э. М. Ремарка и др.
 Тётя — художница-авангардистка Софья Исааковна (Сара Айзиковна) Дымшиц.
 Двоюродный брат — кинокомпозитор Андре (Абрам Наумович) Костелянец (1901—1980).
 Дети: Елена Александровна Мовчан (1937 г.р.), литератор, переводчик. С 1962 по 1993 год редактор, член редколегии журнала «Дружба народов», член Союза писателей. Нина Александровна Дымщиц (1949 г.р.), киновед, доцент ВГИКа, член редколлегии журнала «Киноведческие записки».

Награды 
 Орден Отечественной войны 2-й степени (30.07.1944)
 Орден Красной Звезды (22.07.1945)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медали СССР
 Medaille für Kämpfer gegen den Faschismus 1933 bis 1945

Сочинения 
 Литература и фольклор. – М.: Гослитиздат, 1938.
 Мартин Андерсен-Нексё. – М.: Гослитиздат, 1951.
 Литература и народ (сборник статей). – Л.: Лениздат, 1958.
 В великом походе. – М.: Советский писатель, 1962.
 Георгий Гулиа. – Сухуми, 1965, 1971, 1979.
 Звенья памяти. – М.: Советский писатель, 1968; изд. 2-е, доп., 1975.
 Проблемы и портреты. – М.: Современник, 1972.
За и против.— М.: Правда, 1972.
 К. Маркс и Ф. Энгельс и немецкая литература. – М.: Художественная литература, 1973, 1977.
 Нищета советологии и ревизионизма. – М.: Художественная литература, 1975.
Любовь моя, Армения! — Ереван, 1978.
 Избранные работы в 2-х томах. – М.: Художественная литература, 1983.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте РНБ
 Молдавский Дм. Александр Дымшиц и его воспоминания// Звезда.- 1975.- 10
 Дымшиц А. Любовь моя, Армения. Ереван. Советакан грох, 1978

Литература
 Alexander Dymschitz : Wissenschaftler, Soldat, Internationalist / Herausgegeben von Klaus Ziermann unter Mitarbeit von Helmut Baitrl / Berlin : Henschelverlag, 1977.

Литературоведы СССР
Выпускники Государственного института истории искусств
Преподаватели ВГИК
Политработники Великой Отечественной войны
Подполковники (СССР)
Кавалеры ордена «Знамя Труда» (ГДР)
Сотрудники Российской национальной библиотеки
Сотрудники Пушкинского Дома
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены Союза писателей СССР
Члены Академии искусств ГДР
Члены КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Переводчики с немецкого языка